Chenzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chenzhuang (socken i Kina, Shandong, lat 37,01, long 117,91), 
 Chenzhuang (socken i Kina, Shandong, lat 37,46, long 116,27), 
 Chenzhuang (socken i Kina, Shandong, lat 37,68, long 118,48), 
 Chenzhuang (socken i Kina, Henan, lat 33,76, long 114,06), 
 Chenzhuang (socken i Kina, Henan, lat 35,78, long 115,55), 

Robotskapade Kinaförgreningar